Slovo humber má více významů:
 Humber (řeka v Anglii) – řeka v Anglii
 Humber (řeka v Ontariu) – řeka v kanadské provincii Ontario
 Humber Bridge – most v Anglii
 Humber (obrněný automobil) – britské obrněné průzkumné vozidlo
 Humber Limited – britský výrobce jízdních kol